Plusieurs cathédrales ont été nommées cathédrale de l’Ascension en référence à l’Ascension :
 la cathédrale de l’Ascension (cathédrale Zenkov) d’Almaty au Kazakhstan ;
 la cathédrale de l’Ascension d’Ielets en Russie ;
 la cathédrale de l’Ascension de Novotcherkassk en Russie ;
 la cathédrale de l’Ascension de Sophia, ville aujourd’hui intégrée à Pouchkine, en Russie.

Voir aussi 
 
 
 Liste des cathédrales

~
Ascension